Llicència per matar (pel·lícula de 1975), dirigida per Clint Eastwood
 Llicència per matar (pel·lícula de 1975 de Cyril Frankel), dirigida per Cyril Frankel
 Llicència per matar (pel·lícula de 1989), dirigida per John Glen